Vodice, slawischer Ortsname, abgeleitet von voda (dt. Wasser).

1. Bosnien-Herzegowina

 Vodica bei Donji Vakuf

2. Bulgarien

 Vodica bei Popovo
 Vodica nordöstlich von Warna

3. Albanien
Schreibweise Vodica und Vodicë. Die Orte dieses Namens gehen auf die slawische Besiedlung weiter Teile Albaniens im Mittelalter zurück.

Vodica bei Erseka in Südalbanien
Vodica im Kreis Vlora, Südalbanien
Vodica bei Kuçova in Mittelalbanien

vgl. auch Vodice